Марк Кукурелья Сасета (; род. 22 июля 1998, Алелья) — испанский футболист, защитник клуба «Челси» и сборной Испании. Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Клубная карьера 
Марк до 2012 года воспитывался в системе «Эспаньола», после чего присоединился к знаменитой академии «Барселоны» — «Ла Масии». Там он занимался до 2017 года. В сезоне 2016/17 Марк дебютировал за клубный дубль — команду «Барселона B». Всего за неё в своём дебютном сезоне он провёл одиннадцать матчей. В сезоне 2017/18 Марка стали привлекать к тренировкам и матчам первой команды. Он попал в заявку клуба на Лигу Чемпионов 2017/18. Его дебют за «Барселону» состоялся 24 октября 2017 года в матче Кубка Испании против клуба «Реал Мурсия», где Марк заменил на 83-й минуте Люку Диня.

Сезон 2018/19 начал в «Эйбаре», за который отыграл 31 матч и отметился одним забитым мячом.

Международная карьера 
Марк представлял Испанию на юношеском уровне. В составе юношеской сборной Испании до 17 лет он принимал участие на юношеском чемпионате Европы 2015. На протяжении всего турнира Марк был основным левым защитником своей сборной. В матче первого тура против сверстников из Австрии Марк получил жёлтую карточку. Испания дошла до четвертьфинала на этом турнире.

Достижения

Командные 
«Барселона B»
 Победитель Сегунды Б: 2016/17

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Хетафе»

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Испании по футболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Эйбар»
Игроки ФК «Хетафе»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»
Игроки ФК «Челси»